Смолиха — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Смолиха — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Смолиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Смолиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Смолиха — деревня в Оричевском районе Кировской области.